Прову́лок Тропі́ніна — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Вінниця:
 1-й провулок Тропініна;
 2-й провулок Тропініна.
 Провулок Тропініна — провулок у місті Київ.
 Провулок Тропініна — провулок у місті Макіївка Донецької області.
 Провулок Тропініна — провулок у місті Могилів-Подільський Вінницької області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки